Red Kelly (fransk originaltitel Comanche) er en tegneserie, der oprindelig er skrevet af Greg og tegnet af Hermann, makkerparret der også stod bag Bernard Prince. Som så mange af de fransk-belgiske serier startede Red Kelly i Danmark i fart og tempo. Serien har også været bragt i Jet-bøgerne, tempo og Jonah Hex, og størte delen af Greg & Hermanns historier er genudgivet i en bogserie fra Forlaget Zoom.

Albumserien Comanche 
Forlaget Carlsen udgav et enkelt album i serien i 1991 under det originale serienavn. Flere af personerne i serien har også de originale navne. Tidligere udgivet i hæftet Red Kelly ta'r affære! og seriebladet SOS Sjov og spænding nr. 4 fra Gutenberghus.
 Red Dust

Albumserien Red Kelly 
Gutenberghus udgav belgisk nr. 2-10 som nr. 1-9. Donovan Comics overtog Gutenberghus' nummerering og udgav nr. 0 og 10-12.

<li>Fangen   (belgisk særalbum)
(Belgisk nr. 1 er udgivet udenfor denne serie)
<li>Krigsdans om marterpælen! (belgisk nr. 2)
<li>Ulvenatten i Wyoming (belgisk nr. 3)
<li>Himlen er rød som blod (belgisk nr. 4)
<li>Løsladt på prøve (belgisk nr. 5)
<li>Blodfejden (belgisk nr. 6)
<li>"Djævlens finger" (belgisk nr. 7)
<li>De syv sheriffer (belgisk nr. 8)
<li>Fanden ler sidst... (belgisk nr. 9)
<li>Liget i sumpen (belgisk nr. 10)
<li>Vilddyrene  (belgisk nr. 11)
<li>Den tresidede dollar  (belgisk nr. 12)
<li>Det vilde karneval  (belgisk nr. 13)

Bogserien Red Kelly 
Størstedelen af Greg og Hermanns Red Kelly samlet i tre bøger. Bogserien blev også udgivet på svensk.
 Red Kelly 1969-1972 
 Red Kelly 1973-1975 
 Red Kelly 1976-1983

Oversigt 
Serien startede i Belgien og Frankrig i Le Journal Tintin som 11 korte historier på mellem 7 og 10 sider, efterfulgt af to 16-siders historier i Tintin Sélection; i Danmark i de tilsvarende fart og tempo og Jet-bøger. Herefter skiftede serien til 13 lange historier på som regel 46 sider med tre korte historier ind imellem. De første 11 historier samledes i hæftet Red Kelly ta'r affære! og albummet Krigsdans om marterpælen!, efterfulgt af de lange albumhistorier, og senere samledes resten af de korte historier i Fangen.

Frem til 1990 og album 11 blev historierne først publiceret i et serieblad, før de blev udgivet i album.

Nedenstående oversigt over samtlige historier er som regel i kronologisk rækkefølge efter, hvornår de første gang er udgivet.
Som tilpasning til de danske udgaver er de korte historier i Fangen ude af kronologi, de har <font color="red">original udgivelsesdato</font color> markeret med <font color="red">rødt</font color>.

Nogle af historierne er udgivet under forskellige titler på dansk; disse er markeret med magenta tekst.

Kilder 

Tegneserier fra Belgien
Tegneseriefigurer
Fiktive westernfigurer